Amphoe Kosum Phisai (Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Norden der Provinz Maha Sarakham. Die Provinz Maha Sarakham liegt im Zentrum der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Kosum Phisai grenzt an die folgenden Distrikte (von Norden im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Chiang Yuen, Kantharawichai, Mueang Maha Sarakham, Borabue und Kut Rang in der Provinz Maha Sarakham, sowie an die Amphoe Ban Phai, Ban Haet und Mueang Khon Kaen der Provinz Khon Kaen.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Kosum Phisai ist in 17 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 231 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die Daten der Muban liegen zum Teil noch nicht vor.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Kosum Phisai (Thai: ), bestehend aus Teilen des Tambon Hua Khwang.

Außerdem gibt es 17 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Hua Khwang (Thai: )
 Yang Noi (Thai: )
 Wang Yao (Thai: )
 Khwao Rai (Thai: )
 Phaeng (Thai: )
 Kaeng Kae (Thai: )
 Nong Lek (Thai: )
 Nong Bua (Thai: )
 Lao (Thai: )
 Khuean (Thai: )
 Nong Bon (Thai: )
 Phon Ngam (Thai: )
 Yang Tha Chaeng (Thai: )
 Hae Tai (Thai: )
 Nong Kung Sawan (Thai: )
 Loeng Tai (Thai: )
 Don Klang (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zu Amphoe Kosum Phisai von amphoe.com (in thailändischer Sprache)

Kosum Phisai